Bražėnas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Bražėnaitė (ledig)
 Bražėnienė (verheiratet)

Namensträger 

 Algis Bražėnas (1943–2012), Ingenieur und Professor
 Konstantas Bražėnas (1894–1933), Politiker

Familienname
Litauischer Personenname